Onychognathiidae är en familj av djur som beskrevs av Wolfgang Sterrer 1972. Onychognathiidae ingår i ordningen Bursovaginoidea, fylumet käkmaskar och riket djur. I familjen Onychognathiidae finns 9 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Onychognathiidae